Zäpfchen bezeichnet:

 das Suppositorium, eine medikamentöse Darreichungsform zum Einführen in den Mastdarm oder die Scheide
 die Uvula, den vorspringenden Teil des Gaumensegels im Mund
 den Zapfen (Auge), in der Zoologie und Medizin für sehr kleine, in der Netzhaut des Auges liegende Sehzellen, die für das Farbensehen verantwortlich sind